Juscelinense – abitanti di Presidente Juscelino (Maranhão)
Juscelinense – abitanti di Presidente Juscelino (Minas Gerais)